Antidaphne är ett släkte av sandelträdsväxter. Antidaphne ingår i familjen sandelträdsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sandelträdsväxter
Antidaphne